Рональдо Менендес (, род. 1970, Гавана) — кубинский писатель.

Биография 
Получил образование по специальностям История искусства и Книговедение. Жил и преподавал журналистику в Лиме, с 2004 живёт в Мадриде.

Произведения

Романы 
 Кожа Инесы/ La piel de Inesa (1999)
 Звери/ Las bestias (2006)
 Река Кибу/ Río Quibú (2008, вторая часть трилогии, начатой романом Звери)

Новеллы 
 Alguien se va lamiendo todo (1990)
 El derecho al pataleo de los ahorcados (1997)
 De modo que esto es la muerte (2002)
 Covers. En soledad y compañía (2010)

Признание 
Премия Casa de las Américas (Куба, 1997). В 2007, когда мировым центром книги была Богота, в рамках Международной книжной ярмарки имя Мендеса было включено в список 39 крупнейших писателей Латинской Америки в возрасте до 39 лет (см.: [1]).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью, 2009

Персоналии по алфавиту
Писатели Кубы
Родившиеся в 1970 году
Родившиеся в Гаване
Писатели XXI века